Bond steht für:

 Bond (Familienname) – dort auch zu den Namensträgern
 James Bond, fiktiver Geheimagent
 Bond (Band), britisch-australisches Streichquartett
 eine Anleihe
 durch Drahtbonden hergestellte Verbindung
 G. Bond, ein Mondkrater
 W. Bond (Mondkrater)

Unternehmen:
 BOND, deutscher Hersteller von Bibliothekssoftware
 F. W. Bond Co., britischer Automobilhersteller (1923–1928)
 Bond Cars, britischer Automobilhersteller (1948–1974)
 Bond University, australische Privatuniversität

Bond ist der Name von geografischen Objekten in den Vereinigten Staaten:
 Bond (Alabama), im Sumter County – nicht mehr existent
 Bond (Colorado), im Eagle County
 Bond (Georgia), im Madison County
 Bond (Kentucky), im Jackson County
 Bond (Louisiana), im Allen Parish
 Bond (Neshoba County, Mississippi)
 Bond (Stone County, Mississippi)
 Bond (Montana), im Beaverhead County
 Bond (Ohio), im Guernsey County – nicht mehr existent
 Bond (Oklahoma), im Pittsburg County
 Bond (Tennessee), im Hickman County
 Bond Hill, im Hamilton County, Ohio
 Bond Mill Park, im Prince George’s County, Maryland
 Bond County, Verwaltungseinheit in Illinois

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:
 Bond Building, in Washington, DC (ID-Nr. 83001415)
 Bond District, in Kapaau, Hawaii (ID-Nr. 78001016)
 Bond Family House, in Lithonia, Georgia (ID-Nr. 08000909)
 Bond House, in Biloxi, Mississippi (ID-Nr. 84002169)
 Bond-Baker-Carter House, in Royston, Georgia (ID-Nr. 86002403)
 Bond’s Chapel Methodist Episcopal Church, in Hartsburg, Missouri (ID-Nr. 93000940)
 Bond-Sullivan House, in Wichita, Kansas (ID-Nr. 07001228)

weitere geographische Objekte:
 Bond Swamp, Fließgewässer im Georgetown County, South Carolina
 Bond Mill Pond, See im Wexford County, Michigan
 Bond Mine, Mine im Lincoln County, New Mexico
 Bond Number Two Mine, Mine im Lincoln County, New Mexico
 Bond Quarry, Mine im Knox County, Tennessee

Siehe auch:
 Bond Creek
 Bond-Gletscher
 Bond Island
 Bond Lake
 Bond-Nunatak
 Bond Peaks
 Bond Point
 Bond Ridge
 Bond-Ereignis
 Bondt
 Bont